BMW Open 2011 — 96-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 23 апреля по 1 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Михаил Южный
 в парном разряде —  Оливер Марах и  Сантьяго Вентура Бертомеу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Михаил Южный (№ 14 в мире на тот момент). Россиянин, однако, не смог защитить свой прошлогодний титул, проиграв во втором раунде. В его отсутствии в финал пробился ещё один россиянин: Николай Давыденко и немец Флориан Майер. Решающий матч растянулся на три партии, в последней из которых Давыденко оказался заметно сильнее своего немецкого оппонента, завоевав свой последний в основном туре ассоциации одиночный титул.

Парный приз оказался очень неудачным для сеянных команд: все они проиграли уже в дебютных матчах. Борьба за титул же свелась к матчу итало-аргентинской пары Орасио Себальос / Симоне Болелли и немецкого дуэта Кристофер Кас / Андреас Бек. Зарубежный альянс оказался сильнее в этом матче, склонив игру в свою пользу по итогам двух сетов.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николай Давыденко обыграл  Флориана Майера со счётом 6-3, 3-6, 6-1.
 Давыденко выигрывает 1-й титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майер уступает свой 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М. Южный
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Бахингер
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= И. Додиг
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ф.Пецшнер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Я. Гайек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П. Стараче
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д. Истомин
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=r
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= С. Стаховский
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М. Багдатис
| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ж. Беннето
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Г. Димитров
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А. Бек
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т. Габашвили
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р. Шуттлер
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= С. Дарси
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Ф. Майер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М. Южный
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф.Пецшнер
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П. Стараче
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= С. Стаховский
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М. Багдатис
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=66
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г. Димитров
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т. Габашвили
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=61
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Ф. Майер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ф.Пецшнер
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= П. Стараче
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Г. Димитров
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Ф. Майер
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ф.Пецшнер
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Ф. Майер
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Симоне Болелли /  Орасио Себальос''' обыграли  Андреаса Бека /  Кристофера Каса со счётом 7-6(3), 6-4.
 Болелли выигрывает свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себальос выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2011 года
Май 2011 года
2011